Битинський Мох — болото у Псковській області Росії. З Битинського Моху бере початок річка Руденя — ліва притока Плюсси.

 Особи:

 Битинський Микола Аверкійович (1893–1972) — український геральдст, фалерист, поет, прозаїк, публіцист, вексилолог, мистецтвознавець, дослідник і розробник емблематики та уніформології, автор двох нагород УНР — Хреста Симона Петлюри (остаточний варіант) та Воєнного хреста.
 Битинська Ольга Аверкіївна - сестра Миколи Битинського, діяка Руху Опору.